Баранов, Иван:
 Баранов, Иван Васильевич (1899—1942) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Баранов, Иван Егорович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Баранов, Иван Ефимович (1922—1994) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Баранов, Иван Иванович (1856 или 1858—после 1917) — потомственный почётный гражданин, петербургский купец, активный деятель право-монархического движения, один из основателей Союза русского народа.
 Баранов, Иван Михайлович (1907—2001) — Герой Советского Союза.
 Баранов, Иван Павлович (1918—2008) — полный кавалер ордена Славы.
 Баранов, Иван Самсонович (1874—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Баранов, Иван Фёдорович (1807—1848) — российский купец и мануфактурист.